Iguazú puede referirse a:

 el río Iguazú de América del Sur;
 las Cataratas del Iguazú que dicho río forma en la frontera entre Brasil y Argentina;
 Puerto Iguazú, ciudad de la Argentina;
 Foz do Iguaçu, ciudad de Brasil;
 el Parque Nacional Iguazú, reserva natural en la Argentina;
 el Parque Nacional del Iguazú, reserva natural en Brasil;
 el departamento Iguazú, división administrativa de la Provincia de Misiones, Argentina;
 el Territorio del Iguazú, un antiguo territorio del Brasil.